Бернард (Шимон-Бер) Михайлович Кратко (при рождении Арон бен Шимон Кратко; 17 января 1884, Варшава — 1 августа 1960, Киев) — советский художник и скульптор, муж Жозефины Диндо. Профессор Академии художеств (1919). Профессор Киевского художественного института (1925–1936).

Биография 
Родился 17 января 1884 года в Варшаве в еврейской семье. В детстве увлекался рисованием. Работая учеником типографии, учился в вечерней школе искусств при музее в мастерской К. Дуниковского. В 1901—1906 годах учился в Варшавском художественном институте (сначала на живописном факультете, а затем на скульптурном отделении). В 1913 году создал декоративную скульптуру-фонтан «Четыре времени года». По окончании института был премирован поездкой в Германию, Египет и Италию. Вернувшись, работал в типографии, где занимался графикой на скульптурном заводе.

В 1916 году переехал в Петербург, в 1918 году в Киев, а в 1920 году в Харьков (где прожил пять лет). С 1925 года вернулся в Киев, где стал работать в Киевском художественном институте и проработал в нём 10 лет. Был избран профессором, преподавал скульптуру.

7 декабря 1937 был арестован сотрудниками НКВД и по обвинению в связях «с врагом народа Бойчуком приговорен к ссылке на неопределенный срок» в Среднюю Азию. В 1945 году снова вернулся в Киев, в 1948 году переехал в Донбасс.

После смерти Сталина переехал в Киев, где и скончался. Похоронен на Лукьяновском кладбище (участок № 25, ряд 1, место 26), совместно с его женой Ж. К. Диндо. Надпись на надгробьи: «Скульпторы Жозефина Константиновна Диндо, 1902—1953; Бернард Михайлович Кратко, 1884—1960».

Членство в обществах 
 Еврейское общество поощрения художеств
 Ассоциация революционного искусства Украины (1927)

Участие в выставках 
 Выставка Еврейского общества поощрения художеств в Петрограде и Москве (1918)
 Юбилейная выставка искусства народов СССР в Москве (1927)
 1-я, 2-я, 5-я, 6-я Всеукраинская художественная выставка (1927, 1929, 1932, 1935) в Харькове, Одессе, Киеве и других городах Украины
 Выставка этюдов художников Украины и Молдавии (1937) в Харькове, Киеве, Днепропетровске, Одессе
 Выставка произведений художников Донбасса (1949, 1955, 1956) в Донецке.

Избранные работы 
 Бюст Тараса Шевченко, который был установлен на месте памятника Александру II, на территории бывшего Купеческого сада (теперь филармония), бюст Карла Маркса (1920)
 Бюст Григория Сковороды (1923)
 «Красноармеец» (1924)
 Портрет Марии Заньковецкой (1928)
 Портрет П. Волокидина (1934)
 Композиция «Шахтере» (1946)
 Памятник Якову Свердлову в Енакиево Донецкой области (1951)
 Памятник Владимиру Ульянову (по кничке Ленин) на шахте имени Челюскинцев в Донбассе (1953)
 Памятник Михаилу Бойчуку
 Памятник В. Дранишникову
 Горельефы и барельефы для Дворца Культуры Щербинивци (1932—1935)
 Памятник Николаю Щорсу в Житомире (в соавторстве с Петром Ульяновым и Максом Гельманом)
 Мемориальная доска с барельефами казненных декабристов (Киев, улица Грушевского, 14)

Ряд произведений Б. Краткая хранятся в Национальном художественном музее Украины.

Иллюстрирование книг 
 Создал иллюстрации к собранию сочинений И. Л. Переца, вышедшее в 1908 г. в Нью-Йорке и Варшаве. За данные иллюстрации скультпр был назван Мелехом Равичем (Захария Хоне Бергнер, 1893—1976) «знаменитым иллюстратором»

Литература 
 Пантеон зодчих Лук’янівського некрополю. Біографічний довідник. — Київ: «З-Медіа», 2008. — С. 104. ISBN 96696-254-2-4

Примечания

Ссылки 
 17 января 1884 года в Варшаве (Польша) родился Бернард (Арон-бер Шимон) Михайлович КРАТКО — украинский скульптор, педагог.